Argenteuil ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Argenteuil, Stadt im Großraum Paris, Département Val-d'Oise, Frankreich, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Argenteuil
 Kanton Argenteuil-Est
 Kanton Argenteuil-Nord
 Kanton Argenteuil-Ouest
 Argenteuil (regionale Grafschaftsgemeinde) in der kanadischen Provinz Québec
 Argenteuil-sur-Armançon, Gemeinde im französischen Département Yonne
 Notre-Dame d’Argenteuil, ehemaliges Kloster in Argenteuil